Following the Hounds – cortometraggio del 1903 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
Following the Hounds – cortometraggio del 1924 prodotto dalla Fox Film Corporation